Eyot — сербская джаз-фьюжн группа из города Ниш, образованная в 2008 году. Группа является победителем MIDEM OFF Competition за 2012 год.

Состав группы 
 Деян Илиич (Dejan Ilijić) — фортепиано
 Сладян Миленович (Slađan Milenović) — гитара
 Милош Войводич (Miloš Vojvodić) — ударные
 Марко Стожилькович (Marko Stojiljković) — бас.

Дискография 
 Horizon (2010)
 Drifters (2013)
 Similarity (2014)
 Innate (2017)

Примечания

Ссылки 
 
 Eyot (Сербия) | Клуб Алексея Козлова
 Канал Eyot TV на YouTube

Музыка Сербии
Джаз-фьюжн